Saladyn – sułtan Egiptu, założyciel dynastii Ajjubidów
 FV601 Saladin – brytyjski samochód pancerny

Zobacz też 
 Saladyn – strona ujednoznaczniająca

de:Salah ad-Din
sv:Salah ad-Din